

Cinema 
 Under Suspicion – cortometraggio muto del 1912 diretto da Oscar Eagle
 Under Suspicion – film del 1916 diretto da George Loane Tucker
 Under Suspicion – film del 1918 diretto da Will S. Davis
 Under Suspicion – film del 1919 diretto da William C. Dowlan
 Under Suspicion – film del 1919 diretto da Walter West
 Under Suspicion – film del 1923 diretto da Ford Beebe
 Under Suspicion – film del 1930 diretto da A.F. Erickson
 Under Suspicion – film del 1937 diretto da Lewis D. Collins
 Innocenza colposa (Under Suspicion) – film del 1991 diretto da Simon Moore
 Under Suspicion – film del 2000 diretto da Stephen Hopkins

Televisione 
 Sotto inchiesta (Under Suspicion) – serie televisiva statunitense
 Vittima sacrificale (Under Suspicion) – episodio della quarta stagione di CSI: Miami